El .400 Purdey, también conocido como .400 Straight de 3 pulgadas o .400 Purdey Light Express de 3 pulgadas, es un cartucho de rifle obsoleto desarrollado por James Purdey &amp; Sons .

Diseño 
El .400 Purdey es un cartucho de rifle de percusión central anillado, diseñado para usarse en rifles de un solo tiro y dobles . Dispara una bala de 0.405 pulgadas de diámetro con un peso de de cordita, a una velocidad indicada de  .

Historia 
En Gran Bretaña, desde el inicio de los rifles de retrocarga hubo una gran cantidad de pólvora negra recta  cartuchos de papel y latón en espiral desarrollados con diferentes longitudes de caja de 2 a 3 pulgadas. Alrededor de 1905, Purdey cargó el cartucho de latón de 3 pulgadas con una carga ligera de cordita para crear este cartucho. Inusualmente para un cartucho patentado, el .400 Purdey se introdujo como una carga "Nitro for Black", generalmente una carga suave de pólvora sin humo para un cartucho Black Powder Express, cuidadosamente equilibrada mediante pruebas para replicar la balística de la versión de pólvora negra.  

En 1899 , John Rigby &amp; Company acortó el predecesor de pólvora negra del .400 Purdey a  y lo redujo a  para crear el .400/350 Nitro Express que a su vez más tarde se convirtió en el .350 Rigby No 2 .

Uso 
El .400 Purdey era razonablemente popular en la India para cazar ciervos, jabalíes e incluso tigres, y estaba disponible tanto en rifles dobles como en rifles deportivos de acción Martini a un precio más razonable. Si bien están obsoletos, los cartuchos aún se pueden comprar hoy en día a fabricantes como Kynoch .

Referencias 

Cartuchos para pistolas y fusiles